Барье — название географических объектов:

Сербия 
 Барье (Босилеград) — село в общине Босилеград.
 Барье (Димитровград) — село в общине Димитровград.
 Барье (Лесковац) — село в городском поселении Лесковац.
 Барье (водохранилище) — водохранилище в Сербии.